Nods, commune française du Doubs
 Nods, commune suisse du canton de Berne

Homonymie de toponyme